Мафи () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мафи, Соане Патита Паини (род. 1961) — первый тонганский кардинал.
 Мафи, Тахира (род. 1988) — ирано-американская писательница.
 Мафи, Фаламани (род. 1971) — тонганский регбист.